Марк Форсайт  (, , Лондон, Велика Британія) — британський письменник та блогер. Відомий своїми дослідженнями в галузі значення та етимології англійських слів. Він є автором бестселерів The Etymologicon, The Horologicon та The Elements of Eloquence, а також відомий своїм блогом The Inky Fool Blog. 

Усі роботи Форсайта ґрунтувалися на значенні слів, а точніше - на незрозумілих і невживаних словах. Його перші дві книги були представлені BBC Radio 4 в серії «Книга тижня» ().

У червні 2012 року Марк Форсайт прочитав TEDX-лекцію під назвою "Що таке snollygoster? Вступ до політичного жаргону".

Навчання 
1990-1995 рр. — навчався у Вінчестерському коледжі, Гемпшир, Англія.
1996-1999 рр. — вивчав англійську мову та літературу в коледжі Лінкольна при Оксфордському університеті.

Кар'єра

The Inky Fool 
У 2009 році працюючи журналістом Форсайт розпочав блог під назвою The Inky Fool як форум. Його пости часто включають вивчення слів та їх походження. 

"Етимологія - це весело", - сказав Форсайт в інтерв'ю "Скептичність", "Деякі люди говорять про справжній сенс. Мені це здається цікавим і приємним, а часто просто дуже-дуже смішним. Це головне, що я люблю в етимології."

The Etymologicon 
У 2011 році популярність The Inky Fool призвела до першого контракту з видавництвом книг Icon Books. У «The Etymologicon: A Circular Stroll through the Hidden Connections of the English Language» Форсайт пояснює значення та походження відомих слів і фраз та досліджує дивні зв’язки між словами.

The Etymologicon був бестселером Sunday Times № 1 у січні 2012 року.

Хоча The Etymologicon підпадає до категорії освітніх розробок, приклади, які Форсайт включає до книги, добре вивчені та підтверджені доказами. Форсайт досліджує слова та фрази ще до їх первісних джерел, як він може знайти. Форсайт розвіює міфи про походження деяких слів. 

"Часто радість дослідження, - сказав він в інтерв'ю "Chicago Tribune", - це пошук прикладів оригінальних слововживань, які були втрачені протягом століть".

The Horologicon 
The Horologicon є другою книгою Форсайта і містить "дивні слова для звичних ситуацій".  Багато з цих слів уже не вживаються, наприклад, снолігостер (snollygoster), підземелля (durgeon) тощо.  Форсайт написав The Horologicon або Книгу годин відповідно до годин у день: світанок, сніданок, поїздка, робота, шопінг, відпочинок і повернення додому.

Форсайт вважає, що деякі з цих слів слід відродити: 
"Не зважайте на спантеличені погляди, - каже він, - просто використовуйте їх у розмові якомога частіше".

The Elements of Eloquence 
The Elements of Eloquence - третя книга Форсайта. Написана як набір інструментарію чи книга рецептів письменника.  У книзі описано 38 риторичних фігур  (наприклад, гіпербола, епізексус, катахрез).  Форсайт використовує приклади фраз Вільяма Шекспіра, Байрона, Вінстона Черчілля, Льюїса Керролла,Квентіна Тарантіно, Джона Леннона та Кеті Перрі.

The Unknown Unknown 
У своєму нарисі The Unknown Unknown Форсайт пише про слова, які неможливо знайти за допомогою пошуку в Інтернеті.

Інші книги 
Форсайт написав вступ до нового видання англійського словника Collins. У ньому він зазначає: "Мало часу в житті є приємним і вигідним, як читання словника. Сюжет, звичайно, досить слабкий, а мораль всього цього трохи невловима".

Він також написав коротку главу "Хто назвав усі міста" для книги, написаної Джеммою Елвін Харріс, під назвою Big Questions from Little People Answered by Some Very Big People.

У 2017 році вийшла книга Марка Форсайта «Коротка історія пияцтва» (). А у 2019 році українське видавництво Фоліо опублікувало його книгу «Коротка історія пияцтва» українською мовою.

Радіопередачі та TED-лекція
 "A Christmas Cornucopia" BBC Radio 4 (18 грудня 2016)
 Lost Words and Secret Connections BBC Radio 4 (13 вересня 2016)
 Why Read Dictionaries with David Astle and Mark Forsyth Radio National (26 травня 2013)
 What's a snollygoster? A short lesson in political speak TED talk (Серпень, 2012)
 Do we overuse 'literally'? BBC Radio 4 (12 березня 2012)
 Painting the Forth Bridge 'finished''' BBC Radio 4 (9 грудня 2011)

 Творчість 
Книги
 A Short History of Drunkenness (Penguin Books Ltd, 2017) 
 The Unknown Unknown: Bookshops and the Delight of Not Getting What You Wanted (Icon Books, 2014) 
 The Elements of Eloquence: Secrets of the Perfect Turn of Phrase (Icon Books, 2013)  and (Berkley Trade, 2014) 
 Horologicon: A Day's Jaunt Through the Lost Words of the English Language (Icon Books, 2012)  and (Berkley Trade, 2013) 
 The Etymologicon: A Circular Stroll Through the Hidden Connections of the English Language (Icon Books, 2011)  and (Berkley Trade, 2012) 

Статті
 Where to find answers to questions you didn't ask (The Independent, 29 June 2014)
 The Poetry of the Trading Floor, Going Beyond Bears and Bulls (The New York Times, 14 April 2014)
 Bloody 'L' (The Independent, 15 February 2014)
 Save the soundbite! MARK FORSYTH (The Spectator, 23 November 2013)
 The Turkey's Turkey Connection (The New York Times, 27 November 2013)
 Dear Santa, thanks for the fewtrils and fattrels!*: *Or cheapo presents in other words, as revealed in our fantabulous guide to the forgotten language of Christmas (Daily Mail, 26 December 2012)
 OMG, Cupid - this is the written word's golden age: Far from destroying literacy, the social media have given writing a new importance, especially in the art of wooing, says Mark Forsyth (Sunday Times, 28 October 2012)
 Tin tacks, syntax and Chinese sensibility: What a nation puts in its dictionaries tells us far more about it than history books ever can (The Daily Telegraph, 17 July 2012)

 Оповідання 
 The Servant'' (The Spectator, 13 December 2014)

Переклади українською 
 Марк Форсайт. Коротка історія пияцтва. Харків: видавництво Фоліо, 2019. - 188 ст. - ISBN  978-966-03-8747-8.

Література 
 Марк Форсайт. Коротка історія пияцтва. Харків: видавництво Фоліо, 2019. - 188 ст. - ISBN  978-966-03-8747-8.
Марк Форсайт. Краткая история пьянства от каменного века до наших дней. Что, где, когда и по какому поводу. = Mark Forsyth. A Short History of Drunkeness: A Short History of Drunkenness: How, Why, Where, and When Humankind Has Gotten Merry from the Stone Age to the Present. — Альпина Нон-фикшн, 2018. — 278 p. — ISBN 978-5-91671-886-7.

Примітки

Посилання 
Блог Марка Форсайта: The Inky Fool Blog 
 Читомо: 13 закордонних гостей, які приїдуть на 26-й Book Forum 

Британські письменники
Письменники XXI століття
Британські блогери
Етимологи